Felipe Carrillo Puerto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 
 Felipe Carrillo Puerto, Michoacán de Ocampo, Buenavista, 
 Felipe Carrillo Puerto (kommun), Quintana Roo, 
 Felipe Carrillo Puerto, Tabasco, Cunduacán, 
 Felipe Carrillo Puerto, Chiapas, Las Margaritas, 
 Felipe Carrillo Puerto, Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, 
 Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, 

Robotskapade Mexikoförgreningar